USS O'Bannon je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS O'Bannon (DD-177) 
 USS O'Bannon (DD-450) 
 USS O'Bannon (DD-987)

O'Bannon